Dühring ist der Familienname folgender Personen:

 August Dühring (1842–1930), deutscher Generalleutnant
 Eugen Dühring (1833–1921), deutscher Philosoph, Nationalökonom und antisemitischer Autor
 Friedrich Karl Dühring (1880–nach 1925), deutscher Kolonialoffizier und Kaiserlicher Resident in Adamaua
 Hans Dühring (1880–1971), deutscher evangelischer Pfarrer
 Horst Dühring (1930–2006), deutscher Sänger, Lehrer und Architektur-Modellbauer 
 Jürgen Müller-Dühring (1924–1999), deutscher Maler
 Robert Dühring (* 1979), deutscher Basketballspieler 
 Uwe Dühring (* 1955), deutscher Ruderer (DDR)

Siehe auch: 
 Düring (Begriffsklärung)